

Wydarzenia 

 Europa
 Samnici zajęli Kapuę.

Zmarli 
 Pindar, grecki poeta (data sporna lub przybliżona).

Przypisy